Invisible Touch — тринадцатый студийный альбом британской прогрок-группы Genesis, выпущенный 9 июня 1986 года. Альбом провёл 96 недель в британских чартах и стал самым успешным релизом группы в США.

Песня «Tonight, Tonight, Tonight» была использована в рекламе Michelob, так же как и песня Коллинза «In the Air Tonight», а песня «In Too Deep» попала в фильм «Мона Лиза». Инструментальная пьеса «The Brazilian» звучит в мультфильме «Когда дует ветер» наряду с музыкой Роджера Уотерса.

Список композиций

Хит-парады 

Альбом получил шестикратный платиновый статус в США. Всего же в мире продано более 15 миллионов копий этого альбома.

Участники записи 
 Фил Коллинз — вокал, барабаны, ударные
 Майк Резерфорд — гитара, бас-гитара, бэк-вокал
 Тони Бэнкс — клавишные, бэк-вокал

Примечания

Литература 

Альбомы Genesis
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Virgin Records
Альбомы, спродюсированные Хью Пэдхамом
Альбомы, выпущенные на SACD
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums